Polič je lahko:

 Polič, priimek več znanih ljudi
 polič, stara prostorninska enota